Conseil militaire de transition peut désigner :
Au Soudan 
 Conseil militaire de transition (1985) ;
 Conseil militaire de transition (2019).
Au Tchad 
 Conseil militaire de transition (Tchad).